Energa MKS Kalisz - polska kobieca drużyna siatkarska z Kalisza. Kontynuator siatkarskich tradycji Augusto, Calisii, Winiar. Zespół po 10 latach, od sezonu 2018/2019 powrócił do Lidze Siatkówki Kobiet po zastąpieniu Trefla Proximy Kraków.

Historia 
Od 1989 r. drużyna grała w drugiej lidze. W sezonie - 1993/1994 - drużyna nosząca w tym czasie nazwę CALISIA - AUGUSTO wygrała wszystkie 28 ligowych meczów. Awansowała do 1 ligi. W sezonie 1994/1995 zespół o nazwie AUGUSTO wygrał 32 mecze ligowe, awansując z ligi 1B do 1A.

W sezonie 1995/1996 drużyna zdobyła Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju. W sezonie 1996/1997 drużyna zdobyła mistrzostwo kraju i 3 miejsce w Pucharze Europy. Trenerem został Czesław Tobolski.

W sezonie 1997/1998 drużyna zdobyła Puchar Polski i Mistrzostwo Polski. W sezonie 1998/1999 drużyna w zdobyła Puchar Polski i wicemistrzostwo Polski.

W sezonie 1999/2000 drużyna o nowej nazwie SSK CALISIA KALISZ utrzymała się w lidze po barażach.

W sezonie 2000/2001 drużyna zdobyła 3 miejsce w mistrzostwach Polski. W sezonie 2001/2002 drużyna w utrzymała się w lidze, zwyciężając w barażach. W sezonie 2002/2003 drużyna WINIARY KALISZ zdobyła 3 miejsce mistrzostw Polski. W sezonie 2003/2004, 2004/2005 i 2007/2008 drużyna zdobyła wicemistrzostwo kraju. W kolejnym sezonie drużyna pod nazwą GRZEŚKI GOPLANA KALISZ zdobyły 3 miejsce w mistrzostwach Polski.

W sezonie 2006/2007 i drużyna WINIARY KALISZ zdobyła Mistrzostwo Polski oraz Puchar Polski.

W sezonie 2008/2009 drużyna SKK Calisia Kalisz spadła do 1 ligi, jednakże zarząd PZPS nie wydał pozwolenia na udział siatkarek w I lidze, ponieważ przeszkodą w uzyskaniu licencji były długi będącego w stanie likwidacji SSK Calisia. Tym samym pożegnaliśmy się z żeńską siatkówką w Kaliszu.

Pozostała tylko drużyna MKS Calisia występująca w II lidze. De facto drużyna matka, z której zrodziło się Augusto Kalisz przekształcone później w SSK Calisia. Można powiedzieć, że wszystko wróciło do stanu z roku 1989.

Nazwy klubu 
 1983-1992 MKS Calisia Kalisz
 1993-1994 Calisia-Augusto Kalisz
 1994-1999 Augusto Kalisz
 1999-2002 SSK Calisia Kalisz
 2002-2005 Winiary Kalisz
 2005-2006 Grześki Goplana Kalisz
 2006-2007 Winiary Bakalland Kalisz
 2007-2008 Winiary Kalisz
 2008-2009 SKK Calisia Kalisz
 2009-2010 MKS Calisia Kalisz
 2015-2016 MKS Kalisz
 2016-2017 MKS Calisia Kalisz
 2017- Energa MKS Kalisz

Trenerzy

Bilans sezon po sezonie  

Poziom rozgrywek:

Sukcesy 
Mistrzostwa I ligi:
  1995, 2018
Mistrzostwa Polski:
  1997, 1998, 2005, 2007
  1996, 1999, 2004
  2001, 2003, 2006, 2008
Puchar Polski:
  1996, 1998, 1999, 2007
Superpuchar Polski:
  2007
 PreZero Grand Prix PLS
  3. miejsce: 2022

Kadra

Sezon 2022/2023 

 Trener:  Marcin Widera
 Asystent trenera:  Przemysław Michalczyk
 Trener przygotowania motorycznego:  Krzysztof Rosa
 Statystyk:  Szymon Rachwalski
 Dyrektor sportowy:  Rafał Janiak

Składy drużyny w poprzednich sezonach

Obcokrajowcy w drużynie

Występy w europejskich pucharach

Przypisy 

Kluby sportowe w Kaliszu
Kluby siatkarskie w województwie wielkopolskim
Kluby siatkarskie założone w 1989